Кувака — село в Каменском районе Пензенской области.
 Кувака — питьевая (минеральная) вода, добываемая в одноимённом селе. Также одноимённый завод (ООО «Кувака»).